Titanchlorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Titan und Chlor. Diese sind:
 Titan(II)-chlorid (TiCl2)
 Titan(III)-chlorid (TiCl3)
 Titan(IV)-chlorid (TiCl4)